

Гільова — присілок, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Гільова — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область